Lac du Huard peut se référer à:

Hydronymes

Lac de l'Abbé-Huard, lac dans Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 14' 24" Nord; 62° 53' 07" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Lac-Sainte-Marie (Municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 59' 07" Nord; 75° 58' 29" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Lac-Moselle (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 28' 40" Nord; 75° 25' 10" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Lac-Nilgaut (territoire non organisé), MRC Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 23' 04" Nord; 76° 39' 07" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 24' 34" Nord; 69° 53' 54" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 22' 32" Nord; 69° 47' 48" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 32' 25" Nord; 68° 08' 30" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 55' 21" Nord; 71° 12' 57" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 22' 30" Nord; 71° 40' 30" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 18' 53" Nord; 72° 07' 24" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 33' 02" Nord; 77° 49' 58" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 11' 56" Nord; 78° 23' 48" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 33' 29" Nord; 78° 27' 54" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Baie-Saint-Paul (ville), MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 22' 10" Nord; 70° 45' 16" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 50' 24" Nord; 69° 26' 16" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Ruisseau-des-Mineurs (territoire non organisé), MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 37' 42" Nord; 66° 24' 16" Ouest.
Lac du Huard, lac dans Rivière-à-Pierre (municipalité), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 01' 08" Nord; 72° 13' 13" Ouest.
Lac du Plongeon Huard, lac dans Lac-Normand (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 05' 39" Nord; 72° 58' 37" Ouest.
Lac du Huard Chantant, lac dans Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 10' 11" Nord; 75° 34' 35" Ouest.
Lac du Plongeon Huard, lac dans Lac-Normand (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 05' 39" Nord; 72° 58' 37" Ouest.